Szirmai ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Szirmai (1880–1967), ungarischer Operettenkomponist und Dirigent
 István Szirmai (1906–1969), ungarischer Politiker
 János Szirmai (1925–2014), ungarisch-niederländischer Buchbinder und Einbandforscher